

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Chrząstówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca
 Chrząstówek – osada w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew
 Chrząstówek - część wsi Chrząstów w woj . podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Mielec

Zobacz też 
 Chrząstowice, Chrząstowo, Chrząstów